Acide N-acétylaspartique, dérivé de l'acide aspartique et est la molécule la plus abondante dans le cerveau après le glutamate ;
 Norwegian Air Argentina, compagnie aérienne Argentine.
National Aviation Authority.
 North American Aviation, constructeur aéronautique historique.